Gastone Novelli  – artista italiano
 Gastone Novelli  – aviatore italiano
 Gastone Novelli  – calciatore italiano